Coppermine Creek ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Coppermine Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland
 Coppermine Creek (Seymour River), Nebenfluss des Seymour River (O’Shannassy River) in Queensland